«A Nightmare On Elm Street» () — игра, выпущенная в октябре 1989 года компанией «LJN» для игровой системы Nintendo Entertainment System и разработанная английской компанией «Rare». В том же году была выпущена одноимённая игра для Commodore 64 и IBM PC.

Игровой процесс

Сюжет 
Группа подростков, преследуемая маньяком Фредди Крюгером, решает найти заброшенный дом 1428 на улице Вязов, который является логовом монстра, и разобраться с ним раз и навсегда.

Геймплей 
Игра делится на две части — «реальный мир» и «мир сновидений». Каждый раз, как герой засыпает — звучит главная тема сериала. Чтобы проснуться герою нужно найти радио. Погружаясь в сон герой получает новые способности. Если игрок медлит со сбором костей во время сна, то на него может напасть Фредди, причём незадолго до нападения слышна мелодия считалочки. В некоторые закрытые двери в игре все равно можно заходить.

Зомби, скелеты, летучие мыши, адские кошки и гончие, демоны и сам Крюгер в качестве босса уровня.

Всего в игре представлено 5 различных игровых локаций, появляющихся в фильмах серии: улица Вязов, дом 1428, автомобильная свалка, кладбище и старшая школа Спринвуда. Лучше проходить уровни в этой последовательности: первые три дома (их порядок меняется каждый раз), свалка автомобилей, Спринвудское кладбище, дом Крюгера (рядом со свалкой) и, наконец, Спринвудская школа.

В эту игру можно играть вчетвером, используя «NES Four Score» или «NES Satellite». При совместной игре двое из четырёх героев — девушки.

Альтернативная версия 
В журналах «Nintendo Power» и «Nintendo Of Europe» была опубликована информация о том, что изначальная концепция игры была другой. Игрок должен был управлять Фредди Крюгером и убивать подростков, которые искали его кости, чтобы захоронить их. Официальный синопсис игры сообщает некоторые подробности геймплея:

Предположительно, данная версия игры была отклонена, так как разработчики боялись негативной реакции публики, которая последовала после выхода игры «The Texas Chainsaw Massacre» на Atari 2600, где игроки также управляли отрицательным персонажей-убийцей — проект потерпел финансовый крах, когда крупнейшие продавцы компьютерных игр отказались закупать товар для магазинов.

Релиз

Продвижение 
Игра не является адаптацией конкретной части франшизы, но титульное изображение Крюгера было позаимствовано с британского постера второй части «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди».

В качестве обложки издания игры использована фотография из фильма «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна».

Критика 
В основном, игра получила негативные отзывы. Часть её сравнивают с «Castlevania II: Simon’s Quest», так как у игр схожий сюжет, по которому главный герой собирает кости Дракулы. Также ресурс «Daily Dead.com» отмечает позаимствованный удачный сюжетный ход из фильма «Воины сновидений» со сверхспособностями, но не нашедший качественной реализации в игре.

Кроме того, в обзорах отмечается, что в игре использованы стереотипные противники, и «авторы не проявили и капли фантазии»; а компания «LJN», которая выпустил очень много игр по фильмам вновь показывает неудачный продукт. Ди С. Коэн с ресурса «About.com» назвал игру «дешёвой, с плохим дизайном, едва ли отображающую атмосферу фильмов». Джейсон Уэсзевер назвал игру «однообразной и скучной».

Леви Бушенан с сайта «IGN» назвал игру неплохой, особенно на фоне других релизов компании — игр «Friday, The 13th», «Beetlejuice» и «Who Framed Roger Rabbit?».

См. также игры 
 Friday, The 13th
 The Texas Chainsaw Massacre
 Halloween

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 «A Nightmare On Elm Street» на сайте GameFAQs

Кошмар на улице Вязов
Компьютерные игры о серийных убийцах
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Игры только для NES